Horwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Horwood Riding – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie South Gloucestershire
 Great Horwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Little Horwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire

 Craig Revel Horwood – australijski tancerz i choreograf, reżyser teatralny w Wielkiej Brytanii
 William Horwood – brytyjski pisarz, piszący literaturę dziecięcą, a także fantasy